Richwood Township, du comté de Jersey dans l'Illinois.
  dans le comté de Becker dans le  Minnesota.

Homonymie de townships